Чандыр — топоним:
 Чандыр — маловодная река в Иране и Туркменистане, приток реки Сумбар.
 Чандыр — посёлок городского типа в Узбекистане.

См. также 
 Чандыри — деревня в Свердловской области России.